

Germania 

 Duomo di San Pietro – a Treviri
 Duomo di San Pietro – a Worms

Italia 
 Duomo di San Pietro – a Faenza
 Duomo di San Pietro – a Mantova
 Duomo di San Pietro – a Modica
 Duomo di San Pietro – a Schio
 Duomo di San Pietro – a Treviso

Pagine correlate 
Basilica di San Pietro (disambigua)
Cattedrale di San Pietro
Chiesa di San Pietro
Concattedrale di San Pietro